Туртас:

 Туртас — посёлок в Тюменской области России.
 Туртас — река в Тюменской области России.